La parola Kaczor in polacco significa "papero". Altre varianti con la stessa etimologia e significato, pur in altre lingue soni: Kačor, Kachor, Katschor. In Polonia, è un cognome particolarmente diffuso nell'area centro-sud occidentale.

 Joanna Kaczor – ex pallavolista polacca
 Josef "Jupp" Kaczor – ex calciatore tedesco

Note